Mapleton (Dacota do Norte)
Mapleton (Illinois)
Mapleton (Iowa)
Mapleton (Kansas)
Mapleton (Minnesota)
Mapleton (Pensilvânia)
Mapleton (Utah)

Desambiguações de topônimos